Bosznia-Hercegovina
Lipovac falu Čelinac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Lipovac falu Srebrenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Lipovac falu Gradina községben, Verőce-Drávamente megyében
Lipovac falu Csótnémeti községben, Vukovár-Szerém megyében
Lipovac falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Lipovac falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Lipovac Hrastinski falu Kisújlak községben, Eszék-Baranya megyében
Lipovac Krstinjski falu Vojnić községben, Károlyváros megyében
Lipovac Majur falu Daruvár községben, Belovár-Bilogora megyében
Srednji Lipovac falu Újkapela községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
Lipovac falu Aleksinac községben, a Nišavai körzetben
Lipovac falu Đakovica községben, a Peći körzetben
Lipovac falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
Lipovac falu Kruševac községben, a Rašai körzetben
Lipovac falu Ražanj községben, a Nišavai körzetben
Lipovac falu Topola községben, a Šumadijai körzetben
Lipovac falu Vranje községben, a Pčinji körzetben